Уэй ( — путь) — английская фамилия. Известные носители:
 Уэй, Пит (род. 1950) — бас-гитарист рок-групп «UFO», «Fastway» и «Waysted».
 Уэй, Джерард (род. 1977) — вокалист американской рок-группы «My Chemical Romance».
 Уэй, Дэррил (род. 1948) — британский музыкант, скрипач-виртуоз и пианист.
 Уэй, Майки (род. 1980) — бас-гитарист группы My Chemical Romance.
 Уэй, Тони (род. 1978) — английский актёр, комик и сценарист.